Ерогене зоне су делови тела чија стимулација води сексуалном узбуђењу.

Ерогене зоне се може односити и на:
 Ерогене зоне (музичка група), рок-бенд из Сарајева

Види још 
 Ерогена зона (филм)